Име́р (, ,  и )— многозначный термин. Может означать:

Топоним 
 Имер — коммуна в Италии, в провинции Тренто.
 Имер — остров у восточного побережья Гренландии.

Фамилия 
 Имер, Микаэль (род. 1998) — шведский теннисист, финалист юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде.
 Имер, Тереза (1723—1797) — итальянская певица, театральный антрепренёр, хозяйка салона, куртизанка, авантюристка.
 Имер, Эдуар-Огюст (1820—1881) — французский пейзажист.
 Имер, Элиас (род. 1996) — шведский теннисист.

См. также 
 Сент-Имер
 Имерети